Алфонсо II од Арагона (Уеска, март 1157 - Перпињан, 25. април 1196) је био краљ Арагона и гроф Барселоне од 18. јула 1164. до своје смрти. Знан је и као Алфонсо Чедни или Алфонсо Трубадур. Био је први краљ Арагоније који је био и гроф Барселоне. Владао је Круном Арагоније састављеном од краљевине Арагоније и грофовије Басцелоне. Од 1166. до 1173. био је и гроф Провансе. 

Алфонсо II је био син Рамона Беренгера IV и Петрониле од Арагона. Био је савезник краља Алфонса VIII од Кастиље, чија се кћи Леонора удала за унука Алфонса II, Ђаумеа I. Сам Алфонсо Арагонски оженио је тетту Алфонса Кастиљског, принцезу Санчу.

Алфонсо II је био песник те блиски пријатељ Ричарда I Лављег Срца. Премда је Алфонсо имао надимак Чедни, трубадури су испевали песме у којима описују његове љубавне афере.

Породично стабло 

Рођени 1157.
Умрли 1196.
Краљеви Арагона
Грофови Барселоне
Династија Арагон